Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одному из номинированных на неё актёров за выдающееся исполнение роли второго плана в телефильме или мини-сериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 19 мая 1975 года на 27-ой церемонии награждения премией «Эмми» актёру Энтони Куэйлу за роль Тома Баннистера в телефильме «Королевская скамья VII». В 2006 году на 58-ой церемонии награждения премия в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» подверглась серьёзной критике. Причиной этому послужило то, что актриса Эллен Бёрстин была номинирована как лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале за её работу в фильме «Миссис Харрис», хотя её роль занимала 14 секунд экранного времени и состояла из 38 слов. Эта ситуация повлияла на изменение правил отбора кандидатов на номинацию и в категории «Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме». В настоящее время для того чтобы получить номинацию на премию во всех категориях, касающихся ролей второго плана, актёрам и актрисам необходимо иметь не менее 5 % экранного времени в тех проектах, за участие в которых их могут номинировать.

За все время существования премии её получили 43 актёра. Актёр Эван Питерс — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль детектива Колина Зейбела в мини-сериале «Мейр из Исттауна». Актёр Бо Бриджес завоевал большинство наград в категории «Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме»; он является двукратным обладателем премии. Актёр Брайан Деннехи четыре раза номинировался на премию как лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме».

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме
 Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм

Примечания 

Актёр в мини-сериале или фильме2
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам